Джехути (Джхути, Тхутия) — военачальник фараона XVIII династии Тутмоса III, известный благодаря древнеегипетскому литературному произведению «Взятие Юпы» и своей гробнице в Саккаре.

Имя Джехути (, возможно, произносится ḏiḥautī) получил в честь бога мудрости Тота. Генерал носил титулы «сопровождающий фараона во все чужеземные страны», «начальник северных земель», «царский писец».

Биография 
Джехути фигурирует во «Взятии Юпы» как покоритель взбунтовавшегося провинциального города Юпы. Местонахождение Юпы точно не известно: город мог лежать близ Дамаска, либо находиться на месте современного порта Яффы (греч. Иоппе). Джехути описан смелым и мудрым военачальником, сумевшим усмирить бунтовщиков хитростью.

Гробница 
В 1824 году Бернардино Дроветти обнаружил гробницу Джехути в Саккаре. О раскопках и местонахождении гробницы сохранилось немного записей, поскольку наука археология в тот период находилась в зачаточном состоянии. Артефакты из гробницы распроданы в музеи мира, отчего восстановление первоначального облика затруднительно. Из предметов генерала Джехути представлены золотая и серебряная чаши, подаренные самим фараоном Тутмосом III (Лувр), 4 канопы (Флоренция), амулет-скарабей, золотой браслет (Лейден) и кинжал (Дармштадт). На золотой чаше из музея Лувра читается дарственная надпись:«Милостью фараона Менхеперра, правителя Верхнего и Нижнего Египта даруется его выдающемуся дворянину, отцу бога, возлюбленному бога, сопровождающему фараона во все чужеземные страны и острова в море, наполнившему запасы лазуритом, серебром и золотом генералу… [и] царскому писцу Джехути».Считается, прекрасной ювелирной работы кольцо (The Ashburnham ring), приобретённое в Каире 4-м графом Ашбёрнемом в 1825 году и выставленное в Британском музее (EA 71492), принадлежало генералу Джехути. Весит оно 35,8 граммов и содержит надписи: «Кто послушен Двум дамам, Наводящий ужас во всех землях» (две дамы — это богини Уаджит и Нехбет) и «Менхеперра, возлюбленный Птаха, сияющего лицом».

Ничего не известно об упомянутых в записках Дроветти мумии и саркофаге древнеегипетского генерала.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Военачальники Древнего Египта
Военачальники XV века до н. э.
Писцы Древнего Египта
Персоналии XVIII династии Египта
Тутмос III